Terečka sovjetska republika (ruski: Терская Советская Республика) je bila bivša sovjetska republika na teritoriju Terečke oblasti u Ruskoj SFSR. Ustanovljena je u ožujku 1918., a postojala je kao takva do veljače 1919. godine. Glavni grad joj je bio isprva Pjatigorsk, a poslije Vladikavkaz.

Nakon srpnja 1918. republika je postala dijelom Sjevernokavkaske sovjetske republike.

Republike SSSR-a